Антоний Любомирский
 Любомирский, Антоний (1718—1782) — государственный деятель Речи Посполитой, крупный польский магнат.
 Любомирский, Антоний Бенедикт (ум. 1761) — польский князь, государственный и военный деятель Речи Посполитой, генерал-лейтенант, староста.